Сила-Новицкий () — фамилия; имеет женскую форму Сила-Новицкая.
 Сила-Новицкий, Владислав (1913—1994) — польский адвокат, политический деятель.
 Сила-Новицкий, Максимилиан (1826—1890) — польский зоолог, энтомолог, ихтиолог, профессор Ягеллонского Университета.